Эрнст Людвиг Альфред Хегар (6 января 1830, Дармштадт — 5 августа 1914, Брейсгау) — немецкий гинеколог. С 1864 года — профессор во Фрейбурге в Брейсгау. В 1894 году издавал журнал «Сексуальный импульс». Социально-медицинское исследование Альфреда Хегара выдвигало аргументы в пользу отрицательной евгеники и расовой гигиены. В 1905 году стал почётным членом «Общества расовой гигиены».

Труды 
 «Der Zusammenhang d. Ge schlechts krankheiten mit nervö sen Leiden u. d. Kastration bei Neurosen» (1885).
 «Die operative Gyn ä kologie» (вместе с Кальтенбахом, 1886).
 «Kastration d. Frauen» (1878).
 «Die Entstehung, Diagnose u. chirurg. Behandlung d. Genitaltuberkulose d. W eibes» (1886).

Литература 
 Eduard Seidler: Die Medizinische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Grundlagen und Entwicklungen. Berlin: Springer-Verlag 1991, S. 218—221.
 Alfred Hegar zum Gedächtnis: Feier des 100. Geburtstages von Alfred Hegar und des 25-jährigen Bestehens der Oberrheinischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, am 11. Mai 1930. Speyer & Kaerner, Freiburg im Breisgau 1930.
 Paul Diepgen: Die deutsche Medizin und Gynäkologie im Zeitalter der Wissenschaftlichen Anfänge von Alfred Hegar. Deutsche Medizinische Wochenschrift, Berlin 1930, 56.
 A. Mayer: Alfred Hegar und der Gestaltwandel der Gynäkologie seit Hegar. Hans Ferdinand Schulz Verlag, Freiburg i Br. 1961.
 
 H. Ludwig: Alfred Hegar (1830—1914). In: Der Gynäkologe. Bd. 37, Nr. 2, 2004, S. 176—178, .
 Werner E. Gerabek: Hegar, Alfred. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 544.
 Gianna Köper: Der Gynäkologe Alfred Hegar (1830—1914). Leben und Werk. Dissertation, Universität Regensburg 2017

Гинекологи Германии
Расовая гигиена
Президенты Немецкого общества гинекологии и акушерства